

Gentílicos modernos 
 Macedónia do Norte — país dos Bálcãs
 Macedónia (Grécia) — região da Grécia

Povos 
Antigos macedônios — povo que habitava a antiga Macedônia, região situada ao norte da Grécia
Greco-macedônios — grupo étnico que habita ou possui vínculos ancestrais com a atual região grega da Macedônia
Eslavos-macedônios — grupo étnico de origem eslava que habita a atual Macedônia do Norte

Desambiguações de gentílicos
Desambiguações de história